Neerakkers of Neerakker kan verwijzen naar:

 Neerakkers (Mierlo), een wijk van Mierlo
 Neerakker (Bakel), een wijk van Bakel